Salvert peut faire référence à :

Patronyme 
 Eusèbe Baconnière de Salverte (1771-1839), (de Laignelet en Bretagne),
 Famille Dutour de Salvert Bellenave,
 Éléonor Jacques Marie Stanislas de Perier de Salvert,
Antoine Alexis de Perier de Salvert,
 Louis d’Angennes de Rochefort de Salvert,
 Famille de Montrognon de Salvert (de Fontanières (Creuse).

Toponyme 
 Salvert, commune de Fontanières (Creuse) dans la Marche (province).
Salvert, lieu-dit de la commune de Douadic (Indre).
 Salvert ou Salverte en Bourgogne.
 Salvert, ou Salle Verte, à Dardenne, près de Toulon (Var).
 Salverte ou Salle-Verte, commune de Laignelet (Ille-et-Vilaine).

Notes et références